

Турськ — село в гміні Суленцин Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Турськ — село в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства